Cohors I Aelia Classica ist die Bezeichnung folgender Auxiliareinheiten des römischen Heeres:
* Cohors I Aelia Classica (Arabia). Sie ist durch Diplome von 142 bis 145 belegt und war in der Provinz Arabia stationiert.
 Cohors I Aelia Classica (Britannia). Sie ist durch Diplome von 145 bis 158 belegt und war in der Provinz Britannia stationiert.